Zaken zijn zaken (toneelstuk), een blijspel van Octave Mirbeau
Zaken zijn zaken (film), een film van Frank Richardson